Der Jõhvi FC Lokomotiv ist ein estnischer Fußballverein aus der Stadt Jõhvi. Seine Heimspiele trägt der Verein im Jõhvi Linnastaadion aus.

Geschichte 
Der Verein wurde 1999 als Jõhvi JK Orbiit gegründet. Den größten Erfolg erzielte er 2013 mit dem Aufstieg in die Meistriliiga, aus der man aber bereits nach einer Saison wieder abstieg.

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Estnischer Fußballverein
Jõhvi